Angüe ist der Familienname folgender Personen:

 Angel Antonio Angüe Oyana (* 1980), äquatorialguineischer Fußballschiedsrichter
 María Nsué Angüe (1945/1948–2017), äquatorialguineische Schriftstellerin und Journalistin